Een verkeersweg:
 N63 (België)
 N63a (België)
 N63b (België)
 N63c (België)
 N63d (België)
 N63e (België)
 N63f (België)
 N63 (Frankrijk)